El edificio Punta Divisadero es una torre residencial, siendo el quinto edificio más alto de la ciudad de Rosario, y el octavo más alto del interior de Argentina.

Ubicación 
El edificio se encuentra en Avenida del Huerto al 1389, frente al parque España. El edificio es de un estilo arquitectónico moderno y tiene una excelente vista al Río Paraná. 
Al momento de su inauguración fue el edificio más alto de Rosario, siendo superado años más tarde por la Torre Aqualina (12 metros más alta).

Datos 
El edificio fue terminado en 2002, tiene 115 metros de altura y 37 pisos. El edificio es de uso residencial, y de estacionamiento de vehículos. Este edificio fue construido por Aldo Lattuca.

Complejo Edilicio 
El edificio en realidad es un complejo de dos torres: Buenaventura Guaraní está ubicado en la medianera este, en tanto el Punta Divisadero está en la medianera oeste, ambos comparten la cochera y otros espacios comunes.

Los edificios tienen variaciones de planta, que se notan en el exterior.

Punta Divisadero
Rascacielos de Argentina del siglo XXI
Rascacielos de Argentina entre 100 y 149 metros
Arquitectura de Argentina de 2002
Edificios de viviendas de Argentina del siglo XXI